Hurts – gruppo musicale synthpop britannico
 Hurts – singolo di Emeli Sandé del 2016
 Hurts – singolo di Mika del 2016